

Toponymie 

 Godé (Burkina Faso)
 Godé (Cameroun)
 , chaîne de montagnes camerounaises
 
 
 , page d'homonymie

Patronymie 

 Pierre Godé